«Крейсер „Варяг“» — художественный фильм 1946-го года, посвящённый подвигу знаменитого крейсера «Варяг», действие фильма происходит в 1904 году.

Сюжет 
27 января (9 февраля) 1904 года командование японской эскадры, подошедшей к нейтральному корейскому порту Чемульпо, предлагает русским кораблям — крейсеру «Варяг» и канонерской лодке «Кореец» — покинуть порт. Русские моряки, не получив поддержки у командиров кораблей иностранных держав, решают выйти в открытое море и дать бой японской эскадре.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Гребнер, Георгий Эдуардович
 Режиссёр: Эйсымонт, Виктор Владиславович
 Оператор: Монастырский, Борис Савельевич
 Художник: Мандель, Семён Соломонович
 Композитор: Крюков, Николай Николаевич

Видео 
В 2000-е годы фильм выпущен на видеокассетах дистрибьютором «Мастер Тэйп» и на DVD дистрибьютором «Ретро-Клуб».

Ссылки 
 
 «Крейсер „Варяг“» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1946 года
Фильмы студии «Союздетфильм»
Русско-японская война
Фильмы о Русско-японской войне
Фильмы Виктора Эйсымонта
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о моряках
Исторические фильмы СССР
Военные фильмы СССР